Ву́лиця Євгена Чикаленка — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Євгена Чикаленка у Борисполі.
 Вулиця Євгена Чикаленка у Вінниці
 Вулиця Євгена Чикаленка у Києві
 Вулиця Євгена Чикаленка у Кривому Розі.
 Вулиця Євгена Чикаленка у Кропивницькому
 Вулиця Євгена Чикаленка у Ніжині.
 Вулиця Євгена Чикаленка у Сумах
 Вулиця Євгена Чикаленка у Черкасах

Вулиця Чикаленка 
 Вулиця Чикаленка у Львові

Вулиці, названі на честь людей